Hasło Dido odnosi się do wielu znaczeń:
 Dido (Dydona) – założycielka i pierwsza królowa Kartaginy
 Dido – brytyjska piosenkarka pop
 HMS Dido – brytyjski okręt marynarki wojennej
 krążowniki lekkie typu Dido – seria brytyjskich lekkich krążowników przeciwlotniczych okresu II wojny światowej
 DIDO – brytyjski reaktor nuklearny
 Dido, Królowa Kartaginy – sztuka teatralna Christophera Marlowe'a
 Fido Dido – postać z filmów reklamowych koncernu PepsiCo
 (209) Dido – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Dido Kvaternik – chorwacki polityk, działacz nacjonalistyczny